Pepper steht für:

 Pepper (Band), US-amerikanische Ska-Band
 Pepper (Roboter), ein humanoider Roboter
 ein Verfahren in der Kryptologie, siehe Salt (Kryptologie)#Pepper
 Pepper the Cat, eine Katze, die in mehreren Stummfilmen auftrat
 Pepper Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Pepper ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Pepper (* 1991), irischer Eishockeytorhüter
 Art Pepper (1925–1982), US-amerikanischer Jazzsaxophonist

 Barry Pepper (* 1970), kanadischer Schauspieler
 Beverly Pepper (1922–2020), US-amerikanische Malerin und Bildhauerin
 Bill Pepper (1895–1918), englischer Fußballspieler
 Carl Pepper (* 1980), englischer Fußballspieler
 Christoph Pepper (* 1957), deutscher Journalist
 Claude Pepper (1900–1989), US-amerikanischer Politiker
 Curtis Bill Pepper (1917–2014), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Frank Pepper (1875–1914), englischer Fußballspieler
 Frederick Pepper (1887–1950), englischer Fußballspieler
 George W. Pepper (1867–1961), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Pepper (1912–2001), französischer Musikethnologe und Komponist
 Hugo Pepper (1920–2011), österreichischer Widerstandskämpfer
 Irvin S. Pepper (1876–1913), US-amerikanischer Politiker
 Jeannie Pepper (* 1958), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Jennifer Pepper (* 1985), deutsche christliche Sängerin, Liedermacherin und Gesangscoach
 Jim Pepper (1941–1992), US-amerikanischer Jazzsaxophonist und indianischer Sänger
 John Pepper (1886–1938), ungarischer kommunistischer Politiker
 Karl Heinz Pepper (1910–2003), deutscher Unternehmer
 Kate Pepper (* 1959), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kathleen Frances Daly Pepper (1898–1994), kanadische Malerin
 Martin Pepper (* 1958), deutscher Liedermacher
 Michael Pepper (* 1942), britischer Physiker
 Nigel Pepper (* 1968), englischer Fußballspieler
 Randy Pepper, US-amerikanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Renate Pepper (* 1951), deutsche Politikerin (SPD)
 Stella Pepper (* 2004), deutsche Schauspielerin
 Tasmin Pepper (* 1990), südafrikanische Automobilrennfahrerin
 Taybor Pepper (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tina Pepper (* 1979), deutsche Filmmusikkomponistin und -produzentin
 W. Allen Pepper, Jr. (1941–2012), US-amerikanischer Bundesrichter
 William Pepper (1843–1898), US-amerikanischer Arzt
 William F. Pepper, US-amerikanischer Jurist und Autor
 Wolfgang Pepper (1910–1997), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Uwe Pepper (1939–2019), deutscher Kammersänger

Pepper ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pepper (Delaware)
 Pepper (Virginia)
 Pepper (West Virginia)
 Pepper Corner, Kalifornien
 Pepper Pike, Ohio
 Pepper Ridge, Arizona

Siehe auch:
 Dr Pepper, Erfrischungsgetränk
 Peper (Begriffsklärung)